Apistobranchus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Levinsen 1883. Apistobranchus ingår i familjen Apistobranchidae. 

Apistobranchus är enda släktet i familjen Apistobranchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Apistobranchus